A.10 (), de son vrai nom Fuwa Daisuke est un mangaka spécialisé dans le hentai.

Œuvres 
 00-Lolita - (doujinshi)
 Load od Trash - 

Mangaka
Naissance en février 1976